Eichenberg (Hessen), een deel van de gemeente Neu-Eichenberg in de Duitse deelstaat Hessen
Eichenberg (bij Hildburghausen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Eichenberg (bij Jena), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Eichenberg (Vorarlberg), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg

Personen
Fritz Eichenberg, een illustrator